Truro kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Truro (ort i Australien), South Australia, Mid Murray,

Kanada 

 Truro (ort i Kanada), Nova Scotia,

Storbritannien 

 Truro (parish), distrikt, England, Cornwall, 
 Truro, grevskapshuvudort, England, Cornwall,

USA 

 Truro (ort i USA, Iowa), Madison County, 
 Truro, Massachusetts, Barnstable County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar